Parque Jurásico puede referirse a:

 Parque Jurásico (en inglés, Jurassic Park), una novela de ciencia ficción escrita por el estadounidense Michael Crichton y publicada por primera vez en Estados Unidos en 1990;
 Parque Jurásico, la franquicia de productos derivados de la novela de Crichton (películas, videojuegos, juguetes, camisetas etc.), exitosa sobre todo gracias a una serie de películas. Hasta la fecha las películas han sido las siguientes:
 Parque Jurásico (Jurassic Park, 1993): la primera película basada en la novela original de 1990;
 El mundo perdido: Parque Jurásico II (The Lost World: Jurassic Park, 1997): la segunda película de la franquicia;
 Parque Jurásico III (Jurassic Park III, 2001): la tercera película de la franquicia;
 Jurassic World (titulada Jurassic World: Mundo Jurásico en Hispanoamérica, 2015): la cuarta película de la franquicia.
 Jurassic World: El reino caído (Jurassic World: Fallen Kingdom, 2018): la quinta película de la franquicia.   ** Jurassic World: Dominion (2022): la sexta y última película de la franquicia.

Véase también 
 Jurásico